Le terme d’apostrophe peut avoir plusieurs significations :

 Apostrophe : caractère typographique («  ’  » ou «  '  ») marquant l'élision, aussi utilisé comme diacritique ou lettre dans certaines langues ;
 Apostrophe : fonction grammaticale utilisée pour marquer une interpellation ainsi que figure de style qui consiste à s’adresser à quelqu’un de réel ou de fictif.

Œuvres 

 Apostrophes : titre d’une émission de télévision animée par Bernard Pivot entre 1975 et 1990 sur Antenne 2 ;
 Apostrophe (') : titre d’un album du musicien de rock Frank Zappa ;
 Apostrophe : titre d'un texte poétique de Miron Costin.